Шидловец:

 Шидловец — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Шидловецкий повят. 
 Шидловец — гмина (волость) в Польше, входит в Шидловецкий повят, Мазовецкое воеводство.